Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 2013 je dvaintrideseto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 1. in 3. marcem 2013 v dvorani Scandinavium v Göteborgu, Švedska. Udeležilo se ga je 578 atletov iz 47-ih držav, ki so tekmovali v 26-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

2013
2013 v športu
Športne prireditve na Švedskem
Šport v Göteborgu